Kakati peut faire référence à : 
 Kakati, commune du Burkina Faso.
 , lac du Canada.
 Kashmira Kakati, biologiste indienne.
  (1894-1952), critique littéraire indien.